

Biografia
Giovanni Francesco era membro di un'antica famiglia originaria del Piemonte. Suo padre era Francesco Bartolomeo, giureconsulto e intendente del re Vittorio Amedeo II di Savoia, mentre la madre era Maria Anna Margherita Turinetti, dei marchesi di Priero e Pancalieri. Fu il primogenito di sei figli, tre maschi e tre femmine. Il secondogenito fu Ottaviano Guasco, celebre amico di Montesquieu, mentre l'altro fratello fu Pier Alessandro Guasco (1714-1780). Nel 1738 Giovanni Francesco e Pier Alessandro partirono alla volta di Parigi per intraprendere la carriera militare, accompagnati da Ottaviano. Giovanni Francesco divenne cadetto dell'esercito imperiale russo e partecipò alla Guerra russo-svedese del 1741-1743. A partire dal 1752, entrò a far parte dell'esercito imperiale e nel giugno dello stesso anno venne nominato maggiore generale. Nel 1756 Guasco ottenne l'ordine di controllare l'area della Moravia, partecipando anche all'assedio di Dresda del 9 settembre di quello stesso anno. Guasco venne nominato quartiermastro generale dopo lo scoppio della Guerra dei Sette anni. Nella Battaglia di Praga del 6 maggio 1757 si distinse così come nella Battaglia di Kolín il 18 giugno successivo. Il 7 settembre 1757 combatté ancora nella Battaglia di Moys e qualche settimana più tardi lo ritroviamo sul campo della Battaglia di Breslavia, il 22 novembre. Fu in quest'ultima occasione, a coronamento di una brillante carriera, che ottenne la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Maria Teresa. Il suo successo più significativo in questo periodo fu l'assedio di Schweidnitz del 1762, al termine del quale il 9 ottobre dovette però arrendersi avendo esaurito ogni mezzo di difesa e venne fatto prigioniero assieme ai suoi soldati e trasportato a Königsberg. In questo luogo incontrò il re Federico II di Prussia, il quale mostrò per lui grande rispetto ed ammirazione che espresse con le seguenti parole: "... mio signore, avete usato ogni mezzo per difendervi, avete dato un bell'esempio..."). Maria Teresa lo nominò Feldzeugmeister (generale di artiglieria) durante la prigionia e gli inviò la gran croce dell'Ordine militare di Maria Teresa, ma poco prima che venisse liberato Guasco morì a 55 anni a causa di una malattia che la prigionia aveva aggravato. Il suo corpo venne sepolto dai suoi compagni nella locale chiesa cattolica.

Bibliografia
 Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Arnaldo Forni, 1928, vol. VIII, p. 181.

Franz von Guasco
Guasco